latte macchiato – rodzaj napoju mlecznego
 caffè macchiato – rodzaj kawy espresso